Чека () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 17811 км². Население — 341 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 189 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación Cultural San Bartolomé de Checa

Муниципалитеты Гвадалахары